Michael von Newlinski ist der Name folgender Personen:

 Michael von Newlinski (Journalist) (Philipp Michael von Newlinski; 1841–1899), deutscher Journalist und Zionist 
 Michael von Newlinski (Schauspieler) (1891–1964), österreichischer Schauspieler